

Село:
 Москаленки — , Верхньодвінський район

Села:
 Москаленки — Київська область, Богуславський район
 Москаленки — Сумська область, Білопільський район
 Москаленки — Сумська область, Глухівський район
 Москаленки — Харківська область, Богодухівський район
 Москаленки — Черкаська область, Чорнобаївський район